Le château de Sorgues peut désigner :

 le château de Sorgues, à Cornus, dans le département de l'Aveyron, en France
 le château de Sorgues, à Montigny-sur-Loing, dans le département de Seine-et-Marne, en France
 le château Saint-Hubert, à Sorgues, dans le département du Vaucluse, en France

Homonymies connexes 
 
 

Sorgues